Алексей Николаевич Гу́риков (1906 — 1951) — директор Горьковского завода фрезерных станков. Лауреат Сталинской премии первой степени.

Биография 
Родился в 1906 году во Владимире в семье владельца магазина швейных машин.
 
Трудовая деятельность и учёба:
 1922—1927 годах на комсомольской работе в Богучаре (Воронежская губерния).
 1927—1930 годах токарь на фабрике «Красный Прядильщик» в Муроме (Ивановская промышленная область).
 1930—1935 годах учился в Горьковском индустриальном институте на механико-техническом факультете.
 С 1935 года работал на Горьковском заводе фрезерных станков (завод № 92) имени И. В. Сталина: технолог, начальник бюро, заместитель начальника участка, в 1941—1942 годах — зам. главного инженера, в 1942—1946 годах — начальник цеха.

С 29 января 1946 по 1950 год — директор Горьковского завода фрезерных станков имени И. В. Сталина.

В 1950 году по состоянию здоровья освобождён от должности директора и переведен на работу старшим конструктором.

Умер 11 января 1951 года. Похоронен в Горьком на Бугровском кладбище (8 участок).

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1946) — за коренное усовершенствование технологии и организацию высокопроизводительного поточного метода производства пушек, обеспечившее значительное увеличение их выпуска при снижении расхода металла и уменьшении потребности в рабочей силе
 орден Ленина (1945)
 орден Трудового Красного Знамени (1944)
 два ордена «Знак Почёта» (1939, 1942)
 медали.

Источники 
 http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/gurikov_an/0-258

Похороненные на Красном кладбище